Reinos eslavos puede hacer referencia a cualquier reino relacionado con lo eslavo. Más concretamente, el término puede hacer referencia a:
Reinos históricos:
Imperio búlgaro (dos periodos de la historia medieval; véase Reino de Bulgaria en la Edad Contemporánea).
Reino de Bohemia (independiente en un periodo de la historia medieval; véase Reino de Hungría y Archiducado de Austria para la historia posterior).
Reino de Polonia (varios periodos)
Reino de Serbia (medieval) (véase Imperio otomano y Serbia de los Habsburgo para la Edad Moderna; y Reino de Serbia y Reino de Yugoslavia para la Edad Contemporánea).
Reinos rusos o principados rusos (véase Imperio ruso y Rusia para las edades Moderna y Contemporánea).
Rus de Kiev
Principado de Galitzia-Volynia
Principado de Vladímir-Súzdal
Principado de Novgorod
Principado de Moscovia o de Moscú
Reinos de ficción:
En los cómic de Tintin aparecen los reinos eslavos de Syldavia y Borduria.